

Geografia

Città e comuni 
 Ebro – città della Contea di Washington, Florida (Stati Uniti d'America)

Montagne 
 Monte Ebro – montagna dell'Appennino ligure (Italia)

Altro 
 Ebro, comarca della provincia di Burgos nella comunità autonoma di Castiglia e León.

Fiumi 
 Ebro – fiume della Spagna
 Ebro – antica grafia di Evros, fiume europeo

Trasporti
 Ebro, marchio spagnolo di veicoli